Cigliano steht für:

 Cigliano, Gemeinde in der italienischen Provinz Vercelli (VC), Region Piemont
 Cigliano, Ortsteil der Gemeinde San Casciano in Val di Pesa in der Provinz Florenz

Cigliano ist der Familienname folgender Personen:
 Fausto Cigliano (* 1937), italienischer Sänger, Gitarrist und Schauspieler
 Giuseppe Cigliano (1854–1906), italienischer Geistlicher und römisch-katholischer Weihbischof in Neapel